Плектосфере́лла огурцо́в () — вид грибов-аскомицетов, относящийся к роду  порядка . Ранее это название применялось только по отношению к телеоморфной стадии гриба, а анаморфа называлась фуза́риум таба́чный ().

Описание 
Колонии на картофельно-декстрозном агаре (PDA) быстрорастущие, с мицелием в белых или желтоватых тонах, часто слизистые от обильного развития конидиального спороношения.

Конидии образуются в слизистых головках на концах одиночных или собранных в мутовки фиалид, впоследствии фиалида может пролиферировать, давая начало новой фиалиде. Фиалиды цилиндрические до шиловидных, 8—26 × 2,5—3,5 мкм. Конидии цилиндрические, слабо изогнутые до прямых, 12—16 × 3—4 мкм. Хламидоспоры неизвестны.

Гомоталличный вид, изредка образующий в культуре коричневые перитеции 180—330 × 100—200 мкм, шаровидные, затем яйцевидные. Аски восьмиспоровые, булавовидные, 55—65 × 6—9 мкм. Аскоспоры обычно двурядно расположенные, эллипсоидальные, двуклеточные, 11—15 × 3—4 мкм,в каждой клетке с двум масляными каплями.

Экология и значение 
Широко распространённый в Евразии, Северной Америке и Африке вид, вызывающий различные поражения овощных и цветочных культур (огурца, томата, картофеля, дыни, салата, бобов, гороха, чеснока, также флокса, фиалки, льна, табака), а также прочих растений.

Таксономия 
, Persoonia 5 (2): 179 (1968). — ,  7 (1919).

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 

Сордариомицеты